Ambassador (englisch „Botschafter“) steht für:

 Botschafter (in englischsprachigen Staaten)
 Ambassador Bridge, eine Hängebrücke über den Detroit River
 Ambassador Club, ein humanitärer Freundschaftsclub
 Ambassador Hotel, ehemaliges Hotel in Los Angeles
 AMC Ambassador, ein Automodell der American Motors Corporation
 Austin Ambassador, ein Automodell von British Leyland
 Hindustan Ambassador, ein Automodell von Hindustan Motors
 Nash Ambassador, ein Automodell von Nash Motors
 Ambassador, Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Yellow Cab Manufacturing Company
 Airspeed Ambassador, ein britisches Verkehrsflugzeug
 Namenszusatz einer Version der Cessna 404 

im NRHP gelistete Objekte:
 Ambassador (Indianapolis), in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 83000054
 Ambassador Hotel (Tulsa), in Tulsa, Oklahoma, ID-Nr. 99001085
 Ambassador Hotel Historic District, in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 83000995
 Ambassador Theater Building, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 83001039

Siehe auch:
 Ambassadeur
 The Ambassadors